Овај списак шаховских турнира нема претензија да буде дефинитиван и тачан већ је састављен на основу мишљења и укуса појединих шаховских стручњака и новинара, а на основу састава турнира, рејтинга учесника, категорије турнира.

Турнири 

{| class="sortable wikitable"
| style="background:yellow; text-align:center;"|Година
| style="background:yellow; text-align:center;"|Место одржавања
| style="background:yellow; text-align:center;"|Победници
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1851.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Лондон
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Андерсен
|-
| style="text-align:center;"|1853.
|| Берлин
| Дуфресне
|-
| style="text-align:center;"|1855.
|| Лондон
| Зитогорски
|-
| style="text-align:center;"|1856.
|| Лондон
| Фалкбеер
|-
| style="text-align:center;"|1857.
|| Манчестер
| Левентал
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1857.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Њујорк
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Морфи
|-
| style="text-align:center;"|1858.
| Бирмингем
| Левентал
|-
| style="text-align:center;"|1859.
| Беч
| Хамппе
|-
| style="text-align:center;"|1860.
| Кембриџ
| Колиш
|-
| style="text-align:center;"|1861.
| Бристол
| Паулсен
|-
| style="text-align:center;"|1861.
| Лидс
| Станли
|-
| style="text-align:center;"|1862.
|  Лондон
| Андерсен
|-
| style="text-align:center;"|1862.
| Диселдорф
| Ланге
|-
| style="text-align:center;"|1863.
| Диселдорф
| Ланге
|-
| style="text-align:center;"|1864.
| Диселдорф
| Ланге
|-
| style="text-align:center;"|1865.
| Даблин
| Штајниц
|-
| style="text-align:center;"|1865.
| Елберфелд
| Нојман
|-
| style="text-align:center;"|1866.
| Лондон
| Штајниц
|-
| style="text-align:center;"|1866.
| Њујорк
| Макензи
|-
| style="text-align:center;"|1867.
| Данди
| Нојман
|-
| style="text-align:center;"|1867.
| Келн
| Паулсен, Вицхум
|-
| style="text-align:center;"|1867.
| Париз
| Колиш
|-
| style="text-align:center;"|1868.
| Ахен
| Ланге
|-
| style="text-align:center;"|1868.
| Хамбург
| Ланге
|-
| style="text-align:center;"|1869.
| Хамбург
| Андерсен
|-
| style="text-align:center;"|1869.
| Бармен
| Андерсен
|-
| style="text-align:center;"|1870.
| Лондон
| Вискер
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1870.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Баден-Баден
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Андерсен
|-
| style="text-align:center;"|1870.
| Грац
| Бергер
|-
| style="text-align:center;"|1871.
| Кливленд
| Макензи
|-
| style="text-align:center;"|1871.
| Лајпциг
| Андерсен
|-
| style="text-align:center;"|1871.
| Крефелд
| Паулсен Л.
|-
| style="text-align:center;"|1871.
| Бад Емс
| Мисес
|-
| style="text-align:center;"|1871.
| Висбаден
| Геринг
|-
| style="text-align:center;"|1872.
| Алтона
| Андерсен
|-
| style="text-align:center;"|1872.
| Лондон
| Штајниц
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1873.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Беч
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Блекбурн
|-
| style="text-align:center;"|1874.
| Бирмингем
| Брн
|-
| style="text-align:center;"|1874.
| Чикаго
| Макензи
|-
| style="text-align:center;"|1876.
| Хелтенхајм
| Бурн
|-
| style="text-align:center;"|1876.
| Диселдорф
| Паулсен
|-
| style="text-align:center;"|1876.
| Лајпциг
| Андерсен
|-
| style="text-align:center;"|1876.
| Лондон
| Блекбурн
|-
| style="text-align:center;"|1876.
| Њујорк
| Макензи
|-
| style="text-align:center;"|1876.
| Филаделфија
| Масон
|-
| style="text-align:center;"|1876.
| Санкт Петербург
| Ашарин
|-
| style="text-align:center;"|1877.
| Келн
| Цукерторт
|- style="background:#ccf;"
| style="text-align:center;"|1877.
| style="text-align:left;"|Лајпциг
| style="text-align:left;"|Паулсен Л.
|-
| style="text-align:center;"|1877.
| Санкт Петербург
| Чигорин
|-
| style="text-align:center;"|1877.
| Келн
| Цукерторт
|-
| style="text-align:center;"|1878.
| Париз
| Цукерторт
|-
| style="text-align:center;"|1878.
| Франкфурт
| Паулсен Л.
|-
| style="text-align:center;"|1878/79
| Санкт Петербург
| Чигорин, Аљапин
|-
| style="text-align:center;"|1879.
| Лајпциг
| Енглиш
|-
| style="text-align:center;"|1880.
| Висбаден
| Блекбурн, Енглиш Шварц А.
|-
| style="text-align:center;"|1880.
| Грац
| Шварц А.
|-
| style="text-align:center;"|1880.
| Браушвајг
| Паулсен Л.
|-
| style="text-align:center;"|1880.
| Њујорк
| Макензи
|-
| style="text-align:center;"|1880.
| Париз
| Розентал
|-
| style="text-align:center;"|1881.
| Берлин
| Блекбурн
|-
| style="text-align:center;"|1881.
| Лемингтон
| Ранкен
|-
| style="text-align:center;"|1882.
| Беч
| Штајниц, Винавер
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1883.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Лондон
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Цукерторт
|-
| style="text-align:center;"|1883.
| Нирнберг
| Винавер
|-
| style="text-align:center;"|1885.
| Хамбург
| Гунсберг
|-
| style="text-align:center;"|1885.
| Херефорд
| Блекбурн
|-
| style="text-align:center;"|1886.
| Лондон
| Блекбурн
|-
| style="text-align:center;"|1886.
| Нотингем
| Бурн
|-
| style="text-align:center;"|1887.
| Франкфурт
| Макензи
|-
| style="text-align:center;"|1887.
| Лондон
| Брн, Гунсберг
|-
| style="text-align:center;"|1888.
| Бредфорд
| Гунсберг
|-
| style="text-align:center;"|1888.
| Лајпциг
| Барделебен
|-
| style="text-align:center;"|1888.
| Лондон
| Гунсберг
|-
| style="text-align:center;"|1888.
| Нирнберг
| Тараш
|-
| style="text-align:center;"|1889.
| Амстердам
| Бурн
|-
| style="text-align:center;"|1889.
| Њујорк
| Чигорин, Вајс
|-
| style="text-align:center;"|1889.
| Вроцлав
| Тараш
|-
| style="text-align:center;"|1889.
| Даблин
| Бурн
|-
| style="text-align:center;"|1890.
| Грац
| Маковец
|-
| style="text-align:center;"|1890.
| Манчестер
| Тараш
|-
| style="text-align:center;"|1890.
| Беч
| Вајс
|-
| style="text-align:center;"|1890.
| Берлин
| Ласкер Ем., Ласкер Б.
|-
| style="text-align:center;"|1892.
| Белфаст
| Блекбурн, Масон
|-
| style="text-align:center;"|1892.
| Дрезден
| Тараш
|-
| style="text-align:center;"|1892.
| Лондон
| Ласкер Ем.
|-
| style="text-align:center;"|1893.
| Кил
| Валброт, Барделебен
|-
| style="text-align:center;"|1893.
| Њујорк
| Ласкер Ем.
|-
| style="text-align:center;"|1894.
| Њујорк
| Штајниц
|-
| style="text-align:center;"|1894.
| Лајпциг
| Тараш
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1895.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Хејстингс
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Пилсбури
|-
| style="text-align:center;"|1895.
| Беч
| Марко
|- style="background:#ccf;"
| style="text-align:center;"|1895/96
| style="text-align:left;"|Санкт Петербург
| style="text-align:left;"|Ласкер Ем.
|-
| style="text-align:center;"|1896.
| Будимпешта
| Чигорин
|- style="background:#ccf;"
| style="text-align:center;"|1896.
| style="text-align:left;"|Нирнберг
| style="text-align:left;"|Ласкер Ем.
|-
| style="text-align:center;"|1896.
| Беч
| Јановски
|-
| style="text-align:center;"|1897.
| Берлин
| Хароушек
|-
| style="text-align:center;"|1897.
| Саутхемптон
| Еткинс
|-
| style="text-align:center;"|1897.
| Беч
| Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1898.
| Будимпешта
| Хароушек
|-
| style="text-align:center;"|1898.
| Келн
| Бурн
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1898.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Беч
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Тараш
|-
| style="text-align:center;"|1899.
| Амстердам
| Еткинс
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1899.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Лондон
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Ласкер Ем.
|-
| style="text-align:center;"|1899.
| Беч
| Мароци
|-
| style="text-align:center;"|1899.
| Москва
| Чигорин
|- style="background:#ccf;"
| style="text-align:center;"|1900.
| style="text-align:left;"|Париз
| style="text-align:left;"|Ласкер Ем.
|-
| style="text-align:center;"|1900.
| Лондон
| Тајхман
|-
| style="text-align:center;"|1900.
| Минхен
| Мароци, Пилсбури, Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1900/01
| Москва
| Чигорин
|-
| style="text-align:center;"|1901.
| Бафало
| Пилсбури
|-
| style="text-align:center;"|1901.
| Монте Карло
| Јановски
|-
| style="text-align:center;"|1901.
| Париз
| Зитенфелд, Албин
|-
| style="text-align:center;"|1901.
| Беч
| Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1902.
| Берлин
| Бернштајн
|-
| style="text-align:center;"|1902.
| Монте Карло
| Мароци
|-
| style="text-align:center;"|1902.
| Хановер
| Јановски
|-
| style="text-align:center;"|1902.
| Париз
| Јановски
|-
| style="text-align:center;"|1902.
| Санкт Петербург
| Чигорин, Левин
|-
| style="text-align:center;"|1902.
| Беч
| Јановски, Волф
|-
| style="text-align:center;"|1902/03
| Берлин
| Бернштајн
|-
| style="text-align:center;"|1903.
| Хилверсум
| Леонард
|-
| style="text-align:center;"|1903.
| Монте Карло
| Тараш
|-
| style="text-align:center;"|1903.
| Кијев
| Чигорин
|-
| style="text-align:center;"|1903.
| Беч
| Чигорин
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1904.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Кембриџ Спрингс
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Маршал
|-
| style="text-align:center;"|1904.
| Сент Луис
| Маршал
|-
| style="text-align:center;"|1904.
| Монте Карло
| Мароци
|-
| style="text-align:center;"|1904.
| Кобург
| Барделебен, Шлехтер, Свидерски
|-
| style="text-align:center;"|1904.
| Лондон
| Напир, Тајхман
|-
| style="text-align:center;"|1904.
| Силван Бич
| Маршал
|-
| style="text-align:center;"|1904.
| Беч
| Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1905.
| Хамбург
| Леонард
|-
| style="text-align:center;"|1905.
| Остенде
| Мароци
|-
| style="text-align:center;"|1905.
| Бармен
| Јановски, Мароци
|-
| style="text-align:center;"|1905/06
| Санкт Петербург
| Салве
|-
| style="text-align:center;"|1905.
| Схевенинген
| Маршал
|-
| style="text-align:center;"|1906.
| Лођ
| Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1906.
| Остенде
| Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1906.
| Санкт Петербург
| Салве
|-
| style="text-align:center;"|1906.
| Стокхолм
| Шлехтер, Бернштајн
|-
| style="text-align:center;"|1906.
| Нирнберг
| Маршал
|-
| style="text-align:center;"|1907.
| Берлин
| Тајхман
|-
| style="text-align:center;"|1907.
| Беч
| Мисес
|-
| style="text-align:center;"|1907.
| Карлсбад
| Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1907.
| Лондон
| Еткинс
|-
| style="text-align:center;"|1907.
| Остенде
| Тараш
|-
| style="text-align:center;"|1907.
| Остенде' (Б)
| Бернштајн, Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1907/08
| Лођ
| Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1908.
| Беч
| Дурас, Мароци, Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1908.
| Праг
| Дурас, Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1908.
| Диселдорф
| Маршал
|-
| style="text-align:center;"|1909.
| Берлин
| Кон Е., Тајхман
|- style="background:#ccf;"
| style="text-align:center;"|1909.
| style="text-align:left;"|Санкт Петербург
| style="text-align:left;"|Ласкер Ем., Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1909.
| Вилна
| Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1909.
| Гетеборг
| Видмар
|-
| style="text-align:center;"|1909.
| Стокхолм
| Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1909.
| Минхен
| Тајхман
|-
| style="text-align:center;"|1909/10
| Беч
| Рети
|-
| style="text-align:center;"|1910.
| Хамбург
| Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1910.
| Берлин
| Тајхман
|-
| style="text-align:center;"|1910.
| Њујорк
| Маршал
|-
| style="text-align:center;"|1910.
| Оксфорд
| Еткинс
|-
| style="text-align:center;"|1910.
| Варшава
| Ротлеви, Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1910/11
| Беч
| Шлехтер, Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1911.
| Глазгов
| Еткинс, Јетс
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1911.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Карлсбад
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Тајхман
|-
| style="text-align:center;"|1911.
| Монако
| Аљапин
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1911.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Сан Себастијан
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1912.
| Опатија
| Спилман
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1912.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Сан Себастијан
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1912.
| Бад Пистјан
| Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1912.
| Вроцлав
| Рубинштајн, Дурас
|-
| style="text-align:center;"|1912.
| Будимпешта
| Видмар
|-
| style="text-align:center;"|1912.
| Ричмонд
| Грифит
|-
| style="text-align:center;"|1912.
| Вилна
| Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1912.
| Темишвар
| Брејер
|-
| style="text-align:center;"|1912.
| Беч
| Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1913.
| Будимпешта
| Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1913.
| Хелтенхајм
| Јетс
|-
| style="text-align:center;"|1913.
| Хавана
| Маршал
|-
| style="text-align:center;"|1913.
| Њујорк
| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1913.
| Схевенинген
| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1913.
| Беч
| Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1913/14
| Санкт Петербург
| Аљехин, Нимцович
|- style="background:#ccf;"
| style="text-align:center;"|1914.
| style="text-align:left;"|Санкт Петербург
| style="text-align:left;"|Ласкер Ем.
|-
| style="text-align:center;"|1914.
| Баден-Баден
| Фламберг
|-
| style="text-align:center;"|1914.
| Баден бај Вин
| Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1914.
| Честер
| Блекбурн, Јетс
|-
| style="text-align:center;"|1914.
| Манхајм
| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1914.
| Париз
| Маршал, Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1914/15
| Триберг
| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1915.
| Беч
| Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1915.
| Њујорк
| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1915.
| Триберг
| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1916.
| Њујорк
| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1916.
| Триберг
| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1916.
| Триберг
| Рабинович
|-
| style="text-align:center;"|1916.
| Беч
| Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1916.
| Варшава
| Рубинштајн, Ловцки
|-
| style="text-align:center;"|1917.
| Christiania
| Нихолм
|-
| style="text-align:center;"|1917.
| Беч
| Шлехтер
|-
| style="text-align:center;"|1917.
| Будимпешта
| Брејер
|-
| style="text-align:center;"|1917.
| Варшава
| Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1917.
| Лексингтон
| Ласкер Ед.
|-
| style="text-align:center;"|1917/18
| Беч
| Видмар
|-
| style="text-align:center;"|1917.
| Триберг
| Рабинович, Селезњев
|-
| style="text-align:center;"|1918.
| Берлин
| Видмар
|-
| style="text-align:center;"|1918.
| Берлин
| Ласкер Ем.
|-
| style="text-align:center;"|1918.
| Чикаго
| Костић
|-
| style="text-align:center;"|1918.
| Кашау
| Рети
|-
| style="text-align:center;"|1918.
| Њујорк
| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1919.
| Берлин
| Селезњев
|-
| style="text-align:center;"|1919.
| Берлин
| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1919.
| Хејстингс
| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1919.
| Ротердам
| Рети
|-
| style="text-align:center;"|1919.
| Стокхолм
| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1919.
| Стокхолм
| Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Амстердам
| Рети
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Гетеборг
| Рети
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Берлин
| Брејер
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Берлин
| Селезњев
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Берлин
| Семиш
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Гетеборг
| Рети
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Мемфис
| Ласкер Ед.
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Њуџерси
| Маршал
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Стокхолм
| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Утрехт
| Мароци
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Viden
| Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Беч
| Гринфилд, Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1920.
| Беч
| Рети
|-
| style="text-align:center;"|1921.
| Атлантик Сити
| Јановски
|-
| style="text-align:center;"|1921.
| Триберг
| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1921.
| Триберг
| Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1921.
| Будимпешта
| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1921.
| Хаг
| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1921.
| Хамбург
| Пост
|-
| style="text-align:center;"|1921.
| Кил
| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1921.
| Малверн
| Јетс
|-
| style="text-align:center;"|1921.
| Њујорк
| Маршал, Форсберг
|-
| style="text-align:center;"|1921.
| Беч
| Семиш
|-
| style="text-align:center;"|1921/22
| Хејстингс
| Костић
|-
| style="text-align:center;"|1921/22
| Монтевидео (панамерички шампионат)
| Грау
|-
| style="text-align:center;"|1922.
| Бад Пистјан| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1922.
| Лондон| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1922.
| Хејстингс| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1922.
| Манхајм| Тараш
|-
| style="text-align:center;"|1922.
| Њујорк| Ласкер Ед.
|-
| style="text-align:center;"|1922.
| Беч| Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1922.
| Bad Oeynhausen| Пост
|-
| style="text-align:center;"|1922.
| Теплиц-Шенау| Рети, Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1922/23
| Хејстингс| Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1923.
| Амстердам| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1923.
| Карлсбад| Аљехин, Богољубов, Мароци
|-
| style="text-align:center;"|1923.
| Беч| Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1923.
| Франкфурт| Гринфилд
|- style="background:#ccf;"
| style="text-align:center;"|1923.
| style="text-align:left;"|Моравска Острава| style="text-align:left;"|Ласкер Ем.
|-
| style="text-align:center;"|1923.
| Маргејт| Гринфилд
|-
| style="text-align:center;"|1923.
| Портсмаут| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1923.
| Ливерпул| Мисес
|-
| style="text-align:center;"|1923.
| Схевенинген| Јонер, Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1923.
| Трст| Јонер
|-
| style="text-align:center;"|1923.
| Копенхаген| Нимцович
|-
| style="text-align:center;"|1923.
| Беч| Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1923/24
| Хејстингс| Еве
|- style="background:#ccf;"
| style="text-align:center;"|1924.
| style="text-align:left;"|Њујорк| style="text-align:left;"|Ласкер Ем.
|-
| style="text-align:center;"|1924.
| Копенхаген| Нимцович
|-
| style="text-align:center;"|1924.
| Берлин| Јонер
|-
| style="text-align:center;"|1924.
| Мерано| Гринфилд
|-
| style="text-align:center;"|1924/25
| Хејстингс| Мароци
|-
| style="text-align:center;"|1925.
| Амстердам| Дејвидсон
|-
| style="text-align:center;"|1925.
| Дебрецин| Кмох
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1925.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Баден-Баден| style="background:#ccf; text-align:left;"|Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1925.
| Берн| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1925.
| Париз| Аљехин
|- style="background:#ccf;"
| style="text-align:center;"|1925.
| style="text-align:left;"|Москва| style="text-align:left;"|Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1925.
| Вроцлав| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1925.
| Мариенбад| Рубинштајн, Нимцович
|-
| style="text-align:center;"|1925.
| Висбаден| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1925/26
| Хејстингс| Аљехин, Видмар
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Амстердам| Кол
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Будимпешта| Монтичели, Гринфилд
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Семеринг| Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Lake Hopatcong| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Дрезден| Нимцович
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Берлин| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Бирминген| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Чикаго| Маршал
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Единбург| Јетс
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Хановер| Нимцович
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Мерано| Кол
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Минхен| Прзепјорка
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Спа| Семиш, Томас
|-
| style="text-align:center;"|1926.
| Беч-Требич| Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1926/27
| Хејстингс| Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1927.
| Бад Ниндорф| Тартаковер, Нимцович
|-
| style="text-align:center;"|1927.
| Бремен| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1927.
| Хамбург| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1927.
| Лондон| Нимцович, Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1927.
| Кечкемет| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1927.
| Магдебург| Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1927.
| Бад Хомбург| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1927.
| Њујорк| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1927.
| Беч-Требич| Гринфилд
|-
| style="text-align:center;"|1927/28
| Хејстингс| Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Берлин (Берлин Тагеблат)| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Берлин (100J. Berliner Schachgesellschaft)| Нимцович
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Берлин (Кафе Кениг)| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Брно| Семиш, Рети
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Будимпешта| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Мар дел Плата| Грау
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Гисен| Рети
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Дортмунд| Семиш
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1928.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Бад Кисинген| style="background:#ccf; text-align:left;"|Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Тренчин-Теплиц| Костић
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Беч-Корнер| Рети
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Беч-Требич| Гринфилд, Такач
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Берлин| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1928.
| Хаг| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1928/29
| Хејстингс| Кол, Маршал, Такач
|-
| style="text-align:center;"|1929.
| Гетеборг| Столберг
|-
| style="text-align:center;"|1929.
| Дуизбург (шапионат Немачке)| Ахојс
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1929.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Карлсбад| style="background:#ccf; text-align:left;"|Нимцович
|-
| style="text-align:center;"|1929.
| Рогашка Слатина| Рубинштајн
|-
| style="text-align:center;"|1929.
| Будимпешта| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1929.
| Барселона| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1929.
| Рамсгејт| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1929/30
| Хејстингс| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1930.
| Берлин| Кашдан
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1930.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Санремо| style="background:#ccf; text-align:left;"|Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1930.
| Франкфурт| Нимцович
|-
| style="text-align:center;"|1930.
| Лиеж| Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1930.
| Ница| Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1930.
| Scarborough| Кол
|-
| style="text-align:center;"|1930.
| Стокхолм| Кашдан
|-
| style="text-align:center;"|1930.
| Стокхолм| Андерсен
|-
| style="text-align:center;"|1930.
| Свинеминде| Семиш
|-
| style="text-align:center;"|1930.
| Беч-Требич| Спилман, Кмох
|-
| style="text-align:center;"|1930/31
| Хејстингс| Еве
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1931.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Блед| style="background:#ccf; text-align:left;"|Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1931.
| Брно| Флор
|-
| style="text-align:center;"|1931.
| Будимпешта| Штајнер Л.
|-
| style="text-align:center;"|1931.
| Њујорк| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1931.
| Ница| Рајли
|-
| style="text-align:center;"|1931.
| Свинеминде| Богољубов, Рети
|-
| style="text-align:center;"|1931.
| Ротердам| Ландау
|-
| style="text-align:center;"|1931.
| Беч-Требич| Бекер
|-
| style="text-align:center;"|1931/32
| Хејстингс| Флор
|-
| style="text-align:center;"|1932.
| Хамбург| Хајнике
|-
| style="text-align:center;"|1932.
| Бад Емс| Кинингер
|-
| style="text-align:center;"|1932.
| Bad Sliac| Флор, Видмар
|-
| style="text-align:center;"|1932.
| Лондон| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1932.
| Берн| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1932.
| Кембриџ| Султан Кан
|-
| style="text-align:center;"|1932.
| Букурешт| Костић
|-
| style="text-align:center;"|1932.
| Будимпешта| Мароци
|-
| style="text-align:center;"|1932.
| Мексико Сити| Аљехин, Кашдан
|-
| style="text-align:center;"|1932.
| Пасадена| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1932.
| Беч-Требич| Бекер
|-
| style="text-align:center;"|1932/33
| Хејстингс| Флор
|-
| style="text-align:center;"|1933.
| Бад Ахен| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1933.
| Бад Ахен| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1933.
| Лењинград| Ботвиник
|-
| style="text-align:center;"|1933.
| Схевенинген| Флор
|-
| style="text-align:center;"|1933.
| Милано| Лилиентал
|-
| style="text-align:center;"|1933.
| Минхен-Грац| Флор, Покорни
|-
| style="text-align:center;"|1933.
| Париз| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1933.
| Пирмонт| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1933.
| Беч-Требич| Гринфилд, Милер
|-
| style="text-align:center;"|1933/34
| Хејстингс| Флор
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Барселона| Колтановски, Лилиентал, Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Цирих| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Копенхаген| Нимцович
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Бад Ниндорф| Сталберг
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Будимпешта (Maroczy Jubilaums)| Елисказес
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Будимпешта| Лилиентал
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Лењинград| Ботвиник
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Либверда| Флор
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Линц| Бекер, Елисказес
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Мар дел Плата| Шварцман
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Ниндорф| Сталберг
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Беч-Требич| Бекер
|-
| style="text-align:center;"|1934.
| Сиракуза| Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1934/35
| Хејстингс| Еве, Флор, Томас
|-
| style="text-align:center;"|1934/35
| Лењинград| Левенфиш, Рабинович
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Барселона| Флор, Колтановски
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Хелсинки| Бук, Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Бад Нојхајм| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Лођ| Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Оребро| Аљехин
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1935.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Москва| style="background:#ccf; text-align:left;"|Ботвиник, Флор
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Маргејт| Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Милвоки| Фајн
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Reval| Шмит
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Росас| Флор
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Бад Сааров| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Беч-Требич| Елисказес, Штајнер Л.
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Варшава| Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1935.
| Yarmouth| Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1935/36 
| Хејстингс| Фајн
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Мар дел Плата| Плеци
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Хелсинки| Фридман
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Маргејт| Флор
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Бад Нојхајм| Аљехин, Керес
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Zaandvoort| Фајн
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Амстердам| Еве, Фајн
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Берлин| Рихтер
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Дрезден| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Елстер| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Москва| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Њујорк| Решевски
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1936.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Нотингем| style="background:#ccf; text-align:left;"|Капабланка, Ботвиник
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Нови Сад| Пирц
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Остенде| Лундин
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Филаделфија| Хоровиц
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Подебради| Флор
|-
| style="text-align:center;"|1936.
| Беч-Требич| Фридман
|-
| style="text-align:center;"|1936/37
| Хејстингс| Аљехин
|- style="background:#ccf;"
| style="text-align:center;"|1937.
| style="text-align:left;"|Кемери| style="text-align:left;"|Флор, Петров, Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Бад Нојхајм-Штутгард-Гармиш| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Бад Елстер| Богољубов, Релстаб
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Берлин B.S.G.| Семиш, Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Бирмингем| Елисказес, Принс
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Брно| Кобленц
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Москва| Фајн
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Лењинград| Фајн
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Праг| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Парну| Шмит П.
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Маргејт| Фајн, Керес
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Остенде| Фајн, Гроб, Керес
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Семеринг-Баден| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Рогашка Слатина| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Сопот| Релстаб
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Беч| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1937.
| Сао Пауло| Флорес
|-
| style="text-align:center;"|1937/38
| Хејстингс| Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1937/38
| Беч-Требич| Штајнер Л.
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1938.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|АВРО Амстердам| style="background:#ccf; text-align:left;"|Керес, Фајн
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Берлин| Бекер, Релстаб
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Бостон| Хоровиц, Кашдан
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Маргејт| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Харцбург| Пирц
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Крефелд| Елисказес, Кинингер
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Монтевидео| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Лајбах| Костић
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Noordwijk| Елисказес
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Љубљана| Костић
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Лођ| Пирц
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Милано| Елисказес, Монтичели
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Њујорк| Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Париз| Капабланка
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Плимут| Аљехин, Томас
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Бад Харцбург| Пирц
|-
| style="text-align:center;"|1938.
| Бад Елстер| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1938/39
| Хејстингс| Сабо
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Аграм| Видмар
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Бирмингем| Принс
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Лењинград-Москва| Флор
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Лењинград| Ботвиник
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Кемери-Рига| Флор
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Маргејт| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Штутгарт| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Bournemouth| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Бад Елстер| Елисказес
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Бад Харцбург| Елисказес
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Хилверсум-Хаг| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Карлсруе| Богољубов, Ајзингер, Колер
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Крефелд| Кинингер, Енгелс
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Њујорк| Фајн
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Осло| Сталберг, Лундин
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Буенос Ајрес| Најдорф, Керес
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Росарио| Петров
|-
| style="text-align:center;"|1939.
| Монтевидео| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1940.
| Амстердам VAS| Кмох
|-
| style="text-align:center;"|1940.
| Амстердам VVGA| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1940.
| Бевервијк| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1940.
| Делфт| Кмох
|-
| style="text-align:center;"|1940.
| Ротердам| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1940.
| Њујорк| Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1940.
| Будимпешта| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1940.
| Краков-Криница-Варшава| Богољубов, Колер
|-
| style="text-align:center;"|1941.
| Мар дел Плата| Сталберг
|-
| style="text-align:center;"|1941.
| Гренинген| Ландау
|-
| style="text-align:center;"|1941.
| Лењинград-Москва (финале шампионата СССР)| Ботвиник
|-
| style="text-align:center;"|1941.
| Буенос Ајрес| Сталберг, Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1941.
| Буенос Ајрес| Фридман П.
|-
| style="text-align:center;"|1941.
| Монтевидео| Елисказес
|-
| style="text-align:center;"|1941.
| Хамилтон| Фајн
|-
| style="text-align:center;"|1941.
| Trencianske Teplice| Фолтис
|-
| style="text-align:center;"|1941.
| Минхен| Штолц
|-
| style="text-align:center;"|1941.
| Краков-Варшава| Аљехин, Шмит П.
|-
| style="text-align:center;"|1942.
| Мар дел Плата| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1942.
| Свердловск| Рагозин
|-
| style="text-align:center;"|1942.
| Кујбишев| Болеславски
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1942.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Салзбург| style="background:#ccf; text-align:left;"|Аљехин
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1942.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Минхен (Европа-турнир)| style="background:#ccf; text-align:left;"|Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1942.
| Варшава-Лублин-Краков| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1942.
| Праг| Аљехин, Јунге
|-
| style="text-align:center;"|1943.
| Мар дел Плата| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1943.
| Рио де Жанеиро| Елисказес
|-
| style="text-align:center;"|1943.
| Сиракуза| Хоровиц
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1943.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Свердловск| style="background:#ccf; text-align:left;"|Ботвиник
|-
| style="text-align:center;"|1943.
| Праг| Аљехин
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1943.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Салзбург| style="background:#ccf; text-align:left;"|Керес, Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1943.
| Мадрид| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1943.
| Бад Криница| Локвенц
|-
| style="text-align:center;"|1944.
| Радом| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1944.
| Мар дел Плата| Пилник, Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1944.
| Ла Плата| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1944.
| Буенос Ајрес| Черниак
|-
| style="text-align:center;"|1944.
| Хихон| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1944/45
| Рига| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1945.
| Мар дел Плата| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1945.
| Буенос Ајрес| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1945.
| Холивуд (панамерички шампионат)| Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1945.
| Праг| Рихтер Е.
|-
| style="text-align:center;"|1945.
| Мадрид| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1945.
| Gijon| Рико
|-
| style="text-align:center;"|1945.
| Рига| Микенас
|-
| style="text-align:center;"|1945/46
| Хејстингс| Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1945/46
| Љубљана| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1946.
| Мар дел Плата| Најдорф
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1946.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Гронинген| style="background:#ccf; text-align:left;"|Ботвиник
|-
| style="text-align:center;"|1946.
| Мастрихт| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1946.
| Праг| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1946.
| Zaandam 1.| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1946.
| Zaandam 2.| Сабо
|-
| style="text-align:center;"|1946.
| Регенсбург| Богатирчук
|-
| style="text-align:center;"|1946.
| Лондон| Штајнер Х.
|-
| style="text-align:center;"|1946/47
| Хејстингс| Аљехин
|-
| style="text-align:center;"|1947.
| Москва| Ботвиник
|-
| style="text-align:center;"|1947.
| Pärnu| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1947.
| Мар дел Плата| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1947.
| Есен| Кинингер
|-
| style="text-align:center;"|1947.
| Хилверсум| О Кели
|-
| style="text-align:center;"|1947.
| Венеција| Тартаковер
|-
| style="text-align:center;"|1947.
| Буенос Ајрес| Сталберг
|-
| style="text-align:center;"|1947.
| Буенос Ајрес-Ла Плата| Сталберг
|-
| style="text-align:center;"|1947.
| Сао Пауло| Елисказес
|-
| style="text-align:center;"|1947.
| Варшава| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1947/48
| Хејстингс| Сабо
|-
| style="text-align:center;"|1948.
| Бевервијк| Принс
|-
| style="text-align:center;"|1948.
| Карлсбад| Фолтис
|-
| style="text-align:center;"|1948.
| Мар дел Плата| Елисказес
|-
| style="text-align:center;"|1948.
| Saltsjobaden| Бронштајн
|-
| style="text-align:center;"|1948.
| Венеција| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1948.
| Буенос Ајрес-Ла Плата| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1948/49
| Хејстингс| Росолимо
|-
| style="text-align:center;"|1949.
| Бад Пирмонт (шампионат Немачке) | Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1949.
| Копенхаген| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1949.
| Мар дел Плата| Росето
|-
| style="text-align:center;"|1949.
| Хајделберг| Унцикер
|-
| style="text-align:center;"|1949.
| Trencianske Teplice| Сталберг
|-
| style="text-align:center;"|1949.
| Венеција| Сабо
|-
| style="text-align:center;"|1949/50
| Хејстингс| Сабо
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Мар дел Плата| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Амстердам| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Бад Пирмонт| Унцикер
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Београд| Недељковић
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Берлин| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Бевервијк| Донер
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Блед| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Салзбрун| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Будимпешта (турнир кандидата)| Болеславски, Бронштајн
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Москва (шампионат Русије)| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Polanica Zdroj| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Сарбрикен| О’Кели
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Саутси| Тартаковер, Бисквер
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Травемунде| Унцикер
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Венеција| Котов
|-
| style="text-align:center;"|1950.
| Беч| Недељковић
|-
| style="text-align:center;"|1950/51
| Хејстингс| Унцикер
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Аугсбург| Богољубов
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Бад Пирмонт| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Бевервијк| Пилник
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Бирмингем| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Бирмингем (јуниорсли шампионат света)| Ивков
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Хелтенхајм| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Дортмунд| О’Кели
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Даблин| Вејд
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Фленсбург| Паулсен
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Мар дел Плата (зонски турнир)| Елисказес, Болбохан
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Њујорк| Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Marianske Lazne-Praga| Пахман
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Москва (шампионат Совјетског Савеза)| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Сопот| Геребен
|-
| style="text-align:center;"|1951.
| Травемунде| Шмит Л.
|-
| style="text-align:center;"|1951/52
| Хејстингс| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1951/52
| Сан Рафаел| Елисказес
|-
| style="text-align:center;"|1952.
| Хавана| Решевски, Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1952.
| Београд| Пилник
|-
| style="text-align:center;"|1952.
| Бевервијк| Еве
|-
| style="text-align:center;"|1952.
| Будимпешта| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1952.
| Холивуд| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1952.
| Мар дел Плата (зонски турнир) | Болбохан, Росето
|-
| style="text-align:center;"|1952.
| Москва (шампионат Совјетског Савеза)| Ботвиник
|-
| style="text-align:center;"|1952.
| Рио де Жанеиро| Росето
|-
| style="text-align:center;"|1952.
| Стокхолм| Котов
|-
| style="text-align:center;"|1952/53
| Хејстингс| Голомбек, Медина, Пенроуз, Јановски
|-
| style="text-align:center;"|1953.
| Букурешт| Толуш
|-
| style="text-align:center;"|1953.
| Београд| Бронштајн
|-
| style="text-align:center;"|1953.
| Бевервијк| Росолимо
|-
| style="text-align:center;"|1953.
| Копенхаген (светки јуниорски шампионат)| Пано
|-
| style="text-align:center;"|1953.
| Мар дел Плата| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1953.
| Опатија| Матановић
|-
| style="text-align:center;"|1953.
| Винипег (шампионат Канаде)| Андерсон
|-
| style="text-align:center;"|1953.
| Цирих-Нојхаузен (меч кандидата)| Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1953/54
| Хејстингс| Хју Александер, Бронштајн
|-
| style="text-align:center;"|1954.
| Београд| Бронштајн
|-
| style="text-align:center;"|1954.
| Бевервијк| Боуместер, Пирц
|-
| style="text-align:center;"|1954.
| Букурешт| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1954.
| Кијев (шампионат Совјетског Савеза)| Авербах
|-
| style="text-align:center;"|1954.
| Мар дел Плата (зонски турнир)| Пано
|-
| style="text-align:center;"|1954.
| Монако (зонски турнир)| Унцикер
|-
| style="text-align:center;"|1954.
| Праг (зонски турнир)| Пахман
|-
| style="text-align:center;"|1954/55
| Хејстингс| Керес, Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1955.
| Хамбург| Матановић
|-
| style="text-align:center;"|1955.
| Бевервијк| Милић
|-
| style="text-align:center;"|1955.
| Буенос Ајрес| Ивков
|-
| style="text-align:center;"|1955.
| Гетеборг (међузонски турнир)| Бронштајн
|-
| style="text-align:center;"|1955.
| Мар дел Плата| Ивков
|-
| style="text-align:center;"|1955.
| Загреб| Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1955/56
| Хејстингс| Корчној, Олафсон
|-
| style="text-align:center;"|1956.
| Амстердам (турнир кандидата)| Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1956.
| Бевервијк| Сталберг
|-
| style="text-align:center;"|1956.
| Копенхаген| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1956.
| Криница| Милић
|-
| style="text-align:center;"|1956.
| Монтевидео| Најдорф
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1956.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Москва| style="background:#ccf; text-align:left;"|Ботвиник, Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1956/57
| Хејстингс| Глигорић, Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1957.
| Бевервијк| Матановић
|- style="background:#ccf;"
| style="text-align:center;"|1957.
| style="text-align:left;"|Далас| style="text-align:left;"|Решевски, Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1957.
| Мар дел Плата| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1957.
| Рио де Жанеиро (зонски турнир)| Пано
|-
| style="text-align:center;"|1957.
| Софија (зонски турнир)| Филип
|-
| style="text-align:center;"|1958.
| Мар дел Плата| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1958.
| Бевервијк| Донер
|-
| style="text-align:center;"|1958.
| Богота| Пано
|-
| style="text-align:center;"|1958.
| Хаифа| Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1958.
| Порторож (међузонски турнир)| Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1958.
| Сарајево| Ивков, Трифуновић
|-
| style="text-align:center;"|1959.
| Бевервијк| Олафсон
|-
| style="text-align:center;"|1959.
| Београд| Ивков
|-
| style="text-align:center;"|1959.
| Блед (турнир кандидата)| Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1959.
| Дрезден| Гелер, Тајманов
|-
| style="text-align:center;"|1959.
| Лима| Ивков, Пахман
|-
| style="text-align:center;"|1959.
| Москва| Бронштајн, Смислов, Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1959.
| Мар дел Плата| Најдорф, Пахман
|-
| style="text-align:center;"|1959.
| Marianske Lazne| Полугајевски
|-
| style="text-align:center;"|1959.
| Сантијаго| Ивков, Пахман
|-
| style="text-align:center;"|1959.
| Цирих| Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1959/60
| Хејстингс| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1960.
| Асунсион| Глигорић, Сабо
|-
| style="text-align:center;"|1960.
| Атлантида| Росето
|-
| style="text-align:center;"|1960.
| Бевервијк| Петросјан, Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1960.
| Мар дел Плата| Спаски, Фишер
|-
| style="text-align:center;"|1960.
| Буенос Ајрес| Корчној Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1960.
| Копенхаген| Петросјан, Гелер
|-
| style="text-align:center;"|1960.
| Санта Фе| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1960.
| Сарајево| Пуц, Пахман
|-
| style="text-align:center;"|1960/61
| Хејстингс| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Бевервијк| Ларсен, Ивков
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1961.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Блед| style="background:#ccf; text-align:left;"|Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Будимпешта| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Буенос Ајрес| Филип, Матановић
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Дортмунд| Тајманов
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Лечестер| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Мар дел Плата| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Marianske Lazne| Олафсон
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Netanya| Матуловић, Трифуновић, Черниак
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Сарајево| Глигорић, Пахман
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Торемолинос| Глигорић, Помар
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Утрехт| О’Кели
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Беч| Авербах
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Zevenaar| Матановић
|-
| style="text-align:center;"|1961.
| Цирих| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1962.
| Бевервијк| Трифуновић
|-
| style="text-align:center;"|1962.
| Београд| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1962.
| Хавана| Најдорф
|-
| style="text-align:center;"|1962.
| Берлин| Васјуков
|-
| style="text-align:center;"|1962.
| Мар дел Плата (панамерички турнир)| Рајмундо
|-
| style="text-align:center;"|1962.
| Marianske Lazne| Тајманов
|-
| style="text-align:center;"|1962.
| Сарајево| Портиш, Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1962.
| Стокхолм (међузонски турнир)| Фишер
|-
| style="text-align:center;"|1962.
| Стокхолм| Ботвиник
|-
| style="text-align:center;"|1962.
| Цирих (сениори)| Костић, Гроб
|-
| style="text-align:center;"|1962/63
| Хејстингс| Котов, Глигорић
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1963.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Лос Анђелес| style="background:#ccf; text-align:left;"|Керес, Петросјан
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1963.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Хавана (меморијални Капабланкин турнир)| style="background:#ccf; text-align:left;"|Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1963.
| Бад Либенштајн| Полугајевски, Гипслис
|-
| style="text-align:center;"|1963.
| Бевервијк| Донер, Бронштајн
|-
| style="text-align:center;"|1963.
| Еншеде (међузонски турнир)| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1963.
| Halle (зонски турнир)| Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1963.
| Мишколц| Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1963.
| Polanica Zdroj| Падевски
|-
| style="text-align:center;"|1963.
| Сарајево| Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Бевервијк| Керес, Неј
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Амстердам (међузонски турнир)| Спаски, Ларсен, Таљ, Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Амстердам IBM| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Амстердам B| Караклајић
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Хавана| Смислов, Улман
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Београд| Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Бордо| Дарга, Форинтош, Матановић
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Малага| Помар
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Москва (зонски турнир)| Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Polanica Zdroj| Парма, Филиповић
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Рејкјавик| Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Сарајево| Улман, Полугајевски
|-
| style="text-align:center;"|1964.
| Вршац| Матуловић
|-
| style="text-align:center;"|1964/65
| Ређо Емилија| Берток, Билек, Тешнер, Минић
|-
| style="text-align:center;"|1964/65
| Хејстингс| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Амстердам IBM| Донер
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Бевервијк| Портиш, Гелер
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Јереван| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Хавана| Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Београд| Матуловић, Георгију
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Копенхаген| Глигорић, Суетин, Тајманов
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Marianske Lazne| Керес, Хорт
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Polanica Zdrój| Васјуков, Дели
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Рио де Жанеиро| Авербах
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Сарајево| Суетин
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Вршац| Остојић
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Загреб| Ивков, Улман
|-
| style="text-align:center;"|1965.
| Zinnowitz| Улман, Симагин
|-
| style="text-align:center;"|1965/66
| Ређо Емилија| Парма
|-
| style="text-align:center;"|1965/66
| Хејстингс| Спаски, Улман
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Амстердам IBM| Ботвиник
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Бевервијк| Полугајевски
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Буенос Ајрес (зонски турнир)| Мекинг, Болбохан, Пано, Фогелман
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Krylbo| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| L'Aia (зонски турнир)| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Le Havre| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Лос Анђелес| Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Мар дел Плата| Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Палма ди Мајорка| Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Polanica Zdrój| Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Сао Пауло| Мекинг
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Сарајево| Таљ, Ћирић
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Сочи| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Тел Авив| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Титово Ужице| Суетин, Матановић
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Венеција| Ивков
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1966.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Санта Моника| style="background:#ccf; text-align:left;"|Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1966.
| Москва| Петросјан
|-
| style="text-align:center;"|1966/67
| Ређо Емилија| Чокалтеа, Ћирић
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Бевервијк| Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Амстердам| Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Амстердам В| Маровић
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Хавана| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Београд| Холмов
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Данди| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Гетеборг| Гелер
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Halle (зонски турнир)| Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Марибор| Унцикер
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1967.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Москва| style="background:#ccf; text-align:left;"|Штајн
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Палма ди Мајорка| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Polanica Zdrój| Фурман
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Сарајево| Ивков, Штајн
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Sousse (међузонски турнир)| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Венеција| Донер
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Будва| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Винипег| Дарга, Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Монте Карло| Фишер
|-
| style="text-align:center;"|1967.
| Скопље| Фишер
|-
| style="text-align:center;"|1967/68
| Ређо Емилија| Матуловић
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Амстердам| Кавалек
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Хавана| Холмов
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Бевервијк| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Бамберг| Керес
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Београд| Букић
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Берлин| Улман
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| L'Aia| Кавалек
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Малага| Маровић, Ивков
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Манила| Глигорић, Балинас
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Монте Карло| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Палма де Мајорка| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Polanica Zdrój| Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Сарајево| Ћирић, Лајн
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Скопље| Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Сомбор| Ивков, Курајица, Хорт
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Netanya| Фишер
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Винковци| Фишер
|-
| style="text-align:center;"|1968.
| Вајк ан Зе| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Хавана| Суетин, Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Bad Luhakovice| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Београд Полугајевски| Матуловић, Глигорић, Ивков
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Buesum| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Љубљана| Планинц
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Лудвигсбург| Полугајевски
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Малага| Ивков, Бенко
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Мар дел Плата (зонски турнир)| Најдорф, Пано
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Монте Карло| Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Палма де Мајорка| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Netanya| Решевски
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Сан Хуан| Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Сарајево| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Скопље| Хорт, Матуловић
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Вршац| Јаношевић
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Вајк ан Зе| Курајица, Вестеринен
|-
| style="text-align:center;"|1969.
| Загреб| Дамјановић
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Амстердам| Полугајевски, Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Бад Пирмонт| Матановић, Дамјановић, Хехт
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Бари| Јаношевић
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Богота| Мекинг
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Херцег Нови| Фишер
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Лајден| Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Малага| Курајица, Бенко
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Лугано| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Палма де Мајорка (међузонски турнир)| Фишер
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Polanica Zdroj| Смејкал
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Ровињ-Загреб| Фишер
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Сарајево| Љубојевић, Парма
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Скопље| Тајманов, Васјуков
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Sukhumi (јуниорски шампионат)| Бељавски
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Винковци| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Буенос Ајрес| Фишер
|-
| style="text-align:center;"|1970.
| Лајден| Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1971.
| Амстердам| Смислов
|-
| style="text-align:center;"|1971.
| Берлин| Глигорић
|-
| style="text-align:center;"|1971.
| Мар дел Плата| Полугајевски
|-
| style="text-align:center;"|1971.
| Палма де Мајорка| Љубојевић, Пано
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1971.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Москва| style="background:#ccf; text-align:left;"|Карпов, Штајн
|-
| style="text-align:center;"|1971.
| Вајк ан Зе| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1971/72
| Хејстингс| Карпов, Корчној
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1972.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Сан Антонио| style="background:#ccf; text-align:left;"|Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1973.
| Лењинград (међузонски турнир)| Карпов, Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1973.
| Петрополис (међузонски турнир)| Мекинг
|-
| style="text-align:center;"|1973.
| Хилверсум| Сабо, Гелер
|-
| style="text-align:center;"|1973
| Соши| Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1973.
| Netanya| Кавалек
|-
| style="text-align:center;"|1974.
| Монтиља| Радулов
|-
| style="text-align:center;"|1974.
| Манила| Васјуков
|-
| style="text-align:center;"|1975
| Вај ан Зе| Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1975.
| Монтиља| Полугајевски, Радулов
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1975.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Москва| style="background:#ccf; text-align:left;"|Гелер
|-
| style="text-align:center;"|1975.
| Порторож-Љубљана| Карпов
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1975.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Милано| style="background:#ccf; text-align:left;"|Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1975.
| Тисајд| Гелер
|-
| style="text-align:center;"|1975.
| Манила| Љубојевић
|-
| style="text-align:center;"|1976.
| Бил (међузонски турнир)| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1976
| Манила (међузонски турнир)| Мекинг
|-
| style="text-align:center;"|1976.
| Вајк ан Зе| Љубојевић, Олафсон
|-
| style="text-align:center;"|1976.
| Амстердам| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1977.
| Бад Лојтерберг| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1977.
| Женева| Ларсен
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1977.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Лењинград| style="background:#ccf; text-align:left;"|Романишин, Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1977.
| Порторож-Љубљана| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1977.
| Тилбург| Карпов
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1978.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Бугојно| style="background:#ccf; text-align:left;"|Карпов, Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1978.
| Никшић| Гуљко, Тиман
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1978.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Тилбург| style="background:#ccf; text-align:left;"|Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1978.
| Вајк ан Зе| Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1978.
| Амстердам| Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1979.
| Рига (међузонски турнир)| Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1979.
| Рио де Жанеиро (међузонски турнир)| Портиш, Петросјан, Хибнер
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1979.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Монтреал| style="background:#ccf; text-align:left;"|Карпов, Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1979.
| Тилбург| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1979.
| Вајк ан Зе| Полугајевски
|-
| style="text-align:center;"|1979.
| Јужна Африка (Дурбан, Преторија)| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1979.
| Блед-Порторож| Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1979.
| Waddinxveen| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1979.
| Амстердам| Хорт, Сакс
|-
| style="text-align:center;"|1980.
| Амстердам| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1980.
| Бад Кисинген| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1980.
| Буенос Ајрес| Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1980.
| Бугојно| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1980.
| Лондон| Андерсон, Корчној, Мајлс
|-
| style="text-align:center;"|1980.
| Врбас| Мајлс
|-
| style="text-align:center;"|1980.
| Баден| Спаски, Бељавски
|-
| style="text-align:center;"|1980.
| Тилбург| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1980.
| Puerto Madryn| Мајлс, Љубојевић
|-
| style="text-align:center;"|1981.
| Вајк ан Зе| Сосонко, Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1981.
| Амстердам| Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1981.
| Бад Кисинген| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1981.
| Лас Палмас| Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1981.
| Линарес| Кристијансен, Карпов
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1981.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Москва| style="background:#ccf; text-align:left;"|Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1981.
| Тилбург| Бељавски
|-
| style="text-align:center;"|1981.
| Јоханезбург| Андерсон
|-
| style="text-align:center;"|1982.
| Бугојно| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1982.
| Лондон| Андерсон, Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1982.
| Соши Таљ
| Таљ
|-
| style="text-align:center;"|1982.
| Лас Палмас (међузонски турнир)| Рибли
|-
| style="text-align:center;"|1982.
| Москва (међузонски турнир)| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1982.
| Toluca (међузонски турнир)| Портиш, Торе
|-
| style="text-align:center;"|1982.
| Вајк ан Зе| Балашов, Нан
|-
| style="text-align:center;"|1982.
| Чикаго| Хибнер
|-
| style="text-align:center;"|1982.
| Мар дел Плата| Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1982.
| Тилбург| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1982.
| Турин| Андерсон, Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1982/83
| Ређо Емилија| Гаприндашвили
|-
| style="text-align:center;"|1983.
| Линарес| Спаски
|-
| style="text-align:center;"|1983.
| Вајк ан Зе| Андерсон
|-
| style="text-align:center;"|1983.
| Никшић| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1983.
| Gjovik| Нан
|-
| style="text-align:center;"|1983.
| Тилбург| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1984.
| Осло| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1984.
| Нови Сад| Николић
|-
| style="text-align:center;"|1984.
| Вајк ан Зе| Бељавски, Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1984.
| Бугојно| Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1984
| Лондон| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1984.
| Сарајево| Корчној, Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1984.
| Титоград| Велимировић, Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1984.
| Тилбург| Мајлс
|-
| style="text-align:center;"|1984/85
| Ређо Емилија| Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1985.
| Амстердам| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1985.
| Бил (међузонски турнир)| Вагањан
|-
| style="text-align:center;"|1985.
| Taxco (међузонски турнир)| Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1985.
| Тунис (међузонски турнир)| Јусупов
|-
| style="text-align:center;"|1985.
| Порторож-Љубљана| Портиш, Рибли, Мајлс
|-
| style="text-align:center;"|1985.
| Ређо Емилија| Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1985.
| Линарес| Хибнер, Љубојевић
|-
| style="text-align:center;"|1985.
| Тилбург| Хибнер, Корчној, Мајлс
|-
| style="text-align:center;"|1985.
| Вајк ан Зе| Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1985.
| Москва| Романишин
|-
| style="text-align:center;"|1985.
| Naestved| Вагањан, Браун, Ларсен
|-
| style="text-align:center;"|1985/86
| Ређо Емилија| Рибли
|-
| style="text-align:center;"|1986.
| Брисел| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1986.
| Ређо Емилија (1)| Андерсон, Љубојевић, Романишин
|-
| style="text-align:center;"|1986.
| Ређо Емилија (2)| Рибли
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1986.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Бугојно| style="background:#ccf; text-align:left;"|Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1986.
| Вајк ан Зе| Шорт
|-
| style="background:#ccf; text-align:center;"|1986.
| style="background:#ccf; text-align:left;"|Тилбург| style="background:#ccf; text-align:left;"|Бељавски
|-
| style="text-align:center;"|1986.
| Лондон| Флер
|-
| style="text-align:center;"|1987.
| Београд| Љубојевић
|-
| style="text-align:center;"|1987.
| Брисел| Каспаров, Љубојевић
|-
| style="text-align:center;"|1987.
| Тилбург| Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1987.
| Суботица (међузонски турнир)| Сакс, Шорт, Спилман
|-
| style="text-align:center;"|1987.
| Szirak (међузонски турнир)| Салов, Хјартарсон
|-
| style="text-align:center;"|1987.
| Загреб (међузонски турнир)| Корчној
|-
| style="text-align:center;"|1987.
| Рејкјавик| Шорт
|-
| style="text-align:center;"|1987.
| Амстердам| Карпов, Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1987/88
| Ређо Емилија| Тукмаков
|-
| style="text-align:center;"|1988.
| Белфорт (светски куп)| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1988.
| Брисел (светски куп)| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1988.
| Рејкјавик (светски куп)| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1988/89
| Ређо Емилија| Гуревич
|-
| style="text-align:center;"|1989.
| Барселона (светски куп)| Каспаров, Љубојевић
|-
| style="text-align:center;"|1989.
| Линарес| Иванчук
|-
| style="text-align:center;"|1989.
| Ређо Емилија| Елвест
|-
| style="text-align:center;"|1989.
| Ротердам (светски куп)| Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1989.
| Skelleftea (светски куп)| Карпов, Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1989.
| Тилбург| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1989/90
| Ређо Емилија| Елвест
|-
| style="text-align:center;"|1989.
| Барселона (светски куп)| Каспаров, Љубојевић
|-
| style="text-align:center;"|1989.
| Линарес| Иванчук
|-
| style="text-align:center;"|1989.
| Ротердам (светски куп)| Тиман
|-
| style="text-align:center;"|1989.
| Skelleftea (светски куп)| Карпов, Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1989.
| Тилбург| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1989/90
| Ређо Емилија| Елвест
|-
| style="text-align:center;"|1990.
| Манила (међузонски турнир)| Гељфанд, Иванчук
|-
| style="text-align:center;"|1990. 
| Линарес| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1990.
| Тилбург| Иванчук, |Камски
|-
| style="text-align:center;"|1990/91
| Ређо Емилија| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1991.
| Амстердам| Салов, Шорт
|-
| style="text-align:center;"|1991.
| Линарес| Иванчук
|-
| style="text-align:center;"|1991.
| Ређо Емилија (1)| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|1991.
| Ређо Емилија (2)| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1991.
| Рејкјавик| Иванчук, Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1991.
| Тилбург| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1991/92
| Ређо Емилија| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|1992.
| Бил| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1992.
| Дортмунд| Иванчук, Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1992.
| Линарес| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1992.
| Москва| Ананд, Гељфанд
|-
| style="text-align:center;"|1992/93
| Ређо Емилија| Вагањан
|-
| style="text-align:center;"|1993.
| Амстердам| Ананд, Крамник, Шорт
|-
| style="text-align:center;"|1993.
| Бил (међузонски ФИДЕ турнир)| Гељфанд
|-
| style="text-align:center;"|1993.
| Гронинген| Адамс, Ананд
|-
| style="text-align:center;"|1993.
| Београд| Бељавски
|-
| style="text-align:center;"|1993.
| Дортмунд| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1993.
| Лас Палмас| Морович
|-
| style="text-align:center;"|1993.
| Линарес| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1993.
| Минхен| Широв
|-
| style="text-align:center;"|1993/94
| Ређо Емилија| Портиш
|-
| style="text-align:center;"|1994.
| Амстердам| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1994.
| Буенос Ајрес| Салов
|-
| style="text-align:center;"|1994.
| Лас Палмас| Камски
|-
| style="text-align:center;"|1994.
| Линарес| Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1994.
| Новгород| Иванчук, Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1994/95
| Ређо Емилија| Вагањан
|-
| style="text-align:center;"|1995.
| Амстердам| Lautier
|-
| style="text-align:center;"|1995.
| Дортмунд| Крамник
|-
| style="text-align:center;"|1995.
| Дос Ерманас| Адамс, Камски, Карпов
|-
| style="text-align:center;"|1995.
| Линарес| Иванчук
|-
| style="text-align:center;"|1995.
| Новгород| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1995.
| Рига| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1995/96
| Ређо Емилија| Разувајев, Дрејев, Епишин
|-
| style="text-align:center;"|1996.
| Амстердам| Каспаров, Топалов
|-
| style="text-align:center;"|1996.
| Дортмунд| Ананд, Крамник
|-
| style="text-align:center;"|1996.
| Дос Ерманас| Крамник, Топалов
|-
| style="text-align:center;"|1996.
| Лас Палмас| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1996.
| Лион| Полгар, Топалов
|-
| style="text-align:center;"|1996.
| Мадрид| Илескас, Кордоба, Топалов
|-
| style="text-align:center;"|1996.
| Новгород| Топалов
|-
| style="text-align:center;"|1996.
| Pärnu| Шорт
|-
| style="text-align:center;"|1996.
| Беч| Гељфанд, Карпов, Топалов
|-
| style="text-align:center;"|1996.
| Вајк ан Зе| Иванчук
|-
| style="text-align:center;"|1996/97
| Ређо Емилија| Красенков
|-
| style="text-align:center;"|1997.
| Београд| Ананд, Иванчук
|-
| style="text-align:center;"|1997.
| Бил| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|1997.
| Амбер Монало| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|1997.
| Дортмунд| Крамник
|-
| style="text-align:center;"|1997.
| Дос Ерманас| Ананд, Крамник
|-
| style="text-align:center;"|1997.
| Линарес| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1997.
| Гронинген (ФИДЕ шампионат)| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|1997.
| Мадрид| Широв, Топалов
|-
| style="text-align:center;"|1997.
| Новгород| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1997.
| Ter Apel| Широв
|-
| style="text-align:center;"|1997.
| Тилбург| Каспаров, Крамник, Свидлер
|-
| style="text-align:center;"|1998.
| Дортмунд| Адамс, Крамник, Свидлер
|-
| style="text-align:center;"|1998.
| Линарес| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|1998.
| Мадрид| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|1998.
| Polanica Zdroj| Гељфанд
|-
| style="text-align:center;"|1998.
| Тилбург| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|1998.
| Вајк ан Зе| Ананд, Крамник
|-
| style="text-align:center;"|1999.
| Дортмунд| Леко
|-
| style="text-align:center;"|1999.
| Дос Ерманас| Адамс
|-
| style="text-align:center;"|1999.
| Линарес| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1999.
| Лас Вегас (ФИДЕ шампионат света)| Калифман
|-
| style="text-align:center;"|1999.
| Сарајево| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1999.
| Вајк ан Зе| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|1999/2000
| Ређо Емилија| Јудашин
|-
| style="text-align:center;"|2000.
| Дортмунд| Ананд, Крамник
|-
| style="text-align:center;"|2000.
| Делхи-Техеран (ФИДЕ шампионат)| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|2000.
| Линарес| Каспаров, Крамник
|-
| style="text-align:center;"|2000.
| Lvov| Иванчук
|-
| style="text-align:center;"|2000.
| Мерида| Широв
|-
| style="text-align:center;"|2000.
| Montecatini Terme| Иванчук
|-
| style="text-align:center;"|2000.
| Polanica Zdroj| Гељфанд
|-
| style="text-align:center;"|2000.
| Сарајево| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|2000.
| Вајк ан Зе| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|2000/01
| Ређо Емилија| Романишин
|-
| style="text-align:center;"|2001.
| Астана| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|2001.
| Дортмунд| Крамник, Топалов
|-
| style="text-align:center;"|2001.
| Линарес| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|2001.
| Мерида| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|2001.
| Вајк ан Зе| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|2001/02
| Ређо Емилија| Георгијев, Делчев, Хаталбашев, Цебало
|-
| style="text-align:center;"|2001/02
| Москва (ФИДЕ шампионат)| Пономарјов
|-
| style="text-align:center;"|2002.
| Кан| Гељфанд, Топалов
|-
| style="text-align:center;"|2002.
| Линарес| Каспаров
|-
| style="text-align:center;"|2002.
| Вајк ан Зе| Барејев
|-
| style="text-align:center;"|2003.
| Будимпешта| Шорт
|-
| style="text-align:center;"|2003.
| Дортмунд| Бологан
|-
| style="text-align:center;"|2003.
| Enghien les Bains| Барејев
|-
| style="text-align:center;"|2003.
| Hoogeveen| Полгар
|-
| style="text-align:center;"|2003.
| Линарес| Крамник, Леко
|-
| style="text-align:center;"|2003.
| Вајк ан Зе| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|2004.
| Бил| Морозевич
|-
| style="text-align:center;"|2004.
| Триполи (ФИДЕ шампионат)| Казимџанов
|-
| style="text-align:center;"|2004.
| Дортмунд| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|2004.
| Линарес| Крамник
|-
| style="text-align:center;"|2004.
| Poikovsky| Гришук, Рубљевски
|-
| style="text-align:center;"|2005.
| Бермуда| Гељфанд, Харикришна
|-
| style="text-align:center;"|2005.
| Дортмунд| Најдич
|-
| style="text-align:center;"|2005.
| Линарес| Каспаров, Топалов
|-
| style="text-align:center;"|2005.
| Москва| Рубљевски
|-
| style="text-align:center;"|2005.
| Poikovsky| Бакро, Бологњан
|-
| style="text-align:center;"|2005.
| Софија| Топалов
|-
| style="text-align:center;"|2005.
| Stepanakert – Karabakh| Аронијан
|-
| style="text-align:center;"|2005.
| Вајк ан Зе| Леко
|-
| style="text-align:center;"|2006.
| Бил| Морозевич
|-
| style="text-align:center;"|2006.
| Дортмунд| Крамник, Свидлер
|-
| style="text-align:center;"|2006.
| Foros| Рубљевски
|-
| style="text-align:center;"|2006.
| Hoogeveen| Мамедјаров, Полгар
|-
| style="text-align:center;"|2006.
| Москва| Ароњан, Леко, Пономарјов
|-
| style="text-align:center;"|2006.
| Морелија-Линарес| Ароњан
|-
| style="text-align:center;"|2006.
| Памплона| Морозевич
|-
| style="text-align:center;"|2006.
| Poikovsky| Широв
|-
| style="text-align:center;"|2006.
| Софија| Топалов
|-
| style="text-align:center;"|2006.
| Вајк ан Зе| Ананд, Топалов
|-
| style="text-align:center;"|2007.
| Морелиа-Линарес| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|2007.
| Poikovsky| Јаковенко
|-
| style="text-align:center;"|2007.
| Софија| Топалов
|-
| style="text-align:center;"|2007.
| Линарес| Ананд
|-
| style="text-align:center;"|2007.
| Вајк ан Зе| Ароњан, Раџабов, Топалов
|-
| style="text-align:center;"|2007.
| Foros| Иванчук
|-
| style="text-align:center;"|2007.
|Дортмунд| Крамник
|-
| style="text-align:center;"|2008.
| Вајк ан Зе'| Ароњан, Карлсен
|}

 Литература 
 David Bronstein - Zurich International Chess Tournament, 1953 Издавач: Dover Publications (July 1, 1979) Језик: енглески
 
 
 Alexander Alekhine - Nottingham International Chess Tournament 1936 Издавач: Hardinge Simpole (October 2002) Језик: енглески
 
 
 David Bronstein - International Chess Tournament: Zurich Издавач: Dover Publications Inc. (24 Mar 1980) Језик: енглески
 
 
 Aron Nimzovich - Carlsbad International Chess Tournament 1929 Издавач: Dover Publications; Reprint edition (Sep 10 2004) Језик: енглески
 
 
 Howard Staunton - Chess Tournament, the - London 1851 Издавач: Hardinge Simpole Limited (April 2003) Језик: енглески
 
 
 Alexander Alekhine, Alexander and Helms - New York International Chess Tournament 1924, The race of champions
 
 Alexander Alekhine - Sixty-Six Master Games played in the London International Chess Tournament, 1932
 
 Raymond Keene and others - Brussels OHRA Tournament, 1986, The Chess on TV
 
 Leopold Hoffer - London International Chess Congress, 1899
 
 Dirk Jan ten Geuzendam Fontys Schaaktoernooi Tilburg 1997''

Види још 
 Светски шампионати у шаху
 Мечеви
 Национални шампионати
 Шампионати Европе
 Тимски мечеви

Спољашње везе 
 Табеле најзначајнијих светских турнира
 Најзначајнији светски турнири
 Опис шаховских турнира

Шаховски турнири
Турнири